Память Евстафия — наименование нескольких парусных линейных кораблей Российского императорского флота.

 «Память Евстафия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1770 года, участник «вооружённого нейтралитета» и русско-шведской войны 1788—1790 годов.
 «Память Евстафия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1791 года, участник войн с Францией 1792—1797 и 1798—1800 годов.
 «Память Евстафия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1810 года, участник Отечественной войны 1812 года и войны с Францией 1813—1814 годов.
 «Память Евстафия» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи постройки 1830 года, участник похода на Босфор 1833 года.

См. также 
 Евстафий Плакида (линейный корабль)